Ленинское () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Красивинского сельского округа. Код КАТО — 114857400.

География 
Село расположено на левом берегу реки Кызылсу в 20 км на восток от районного центра города Есиль, в 10 км на северо-запад от центра сельского округа — села Красивое.

Население 
В 1989 году население села составляло 356 человек (из них немцев 53%, украинцев 23%).

В 1999 году население села составляло 239 человек (120 мужчин и 119 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 201 человек (104 мужчины и 97 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина